La Princesa Adelaida Luisa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (19 de octubre de 1889, Grünholz, Schleswig-Holstein, Prusia - 11 de junio de 1964, Salzburgo,  Austria) fue la cuarta hija de Federico Fernando de Schleswig-Holstein y su esposa la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Adelaida fue la princesa consorte de Solms-Baruth por medio de su matrimonio con Federico, tercer príncipe de Solms-Baruth.

Matrimonios y descendencia 
Adelaida se casó con Federico, príncipe heredero de Solms-Baruth (más tarde Federico, tercer príncipe de Solms-Baruth), segundo hijo y primer varón de Federico II, príncipe de Solms-Baruth y su esposa la condesa Luisa de Hochberg el 1 de agosto de 1914 en Potsdam, Brandeburgo, Prusia. Adelaida y Federico tuvieron 5 hijos:

 Condesa Federica Luisa de Solms-Baruth (10 de octubre de 1916 - 10 de enero de 1989).
 Condesa Feodora de Solms-Baruth (nacida el 5 de abril de 1920).
 ∞ Gert Schenk el 23 de noviembre de 1942.
Sebastian Schenk (nacido el 27 de agosto de 1946).
Christian Schenk (nacido el 18 de agosto de 1953).
 ∞ Carlos Adolfo, décimo príncipe de Auersperg el 6 de octubre de 1961 en Viena, Austria.
Princesa Carolina Matilde de of Auersperg (nacida el 24 de mayo de 1962).
 Condesa Rosa Cecilia de Solms-Baruth (nacida el 15 de mayo de 1925).
 ∞ Neville Lewis el 3 de noviembre de 1955 en Stellenbosch, Sudáfrica.
Caroline Isabelle Lewis (nacida el 31 de agosto de 1954).
Frederick Henry Lewis (nacido el 23 de noviembre de 1961).
 ∞ Heinrich Weber el 9 de octubre de 1981 en Stellenbosch, Sudáfrica.
 Federico, cuarto príncipe de Solms-Baruth (nacido el 22 de diciembre de 1926).
 ∞ Baronesa Brígida de Berchem-Königsfeld el 17 de agosto de 1963 en Dabib, Namibia.
Conde Federico de Solms-Baruth (nacido el 27 de noviembre de 1963).
Conde Julián de Solms-Baruth (nacido el 6 de agosto de 1965).
 Condesa Carolina Matilde de Solms-Baruth (nacida el 15 de abril de 1929).
 ∞ Johann van Steenderen el 12 de mayo de 1963.

Títulos, tratamientos, honores y armas

Títulos y tratamientos 
 19 de octubre de 1889 - 1 de agosto de 1914: Su Alteza Princesa Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
 1 de agosto de 1914 - 31 de diciembre de 1920: Su Alteza La princesa heredera de Solms-Baruth.
 31 de diciembre de 1920 - 12 de septiembre de 1951: Su Alteza La princesa de Solms-Baruth.
 12 de septiembre de 1951 - 11 de junio de 1964: Su Alteza La princesa viuda de Solms-Baruth.

Ancestros

Referencias 

Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Casa de Solms-Baruth
Princesas de Alemania del siglo XIX
Fallecidos en Salzburgo
Personas de la Provincia de Schleswig-Holstein